Dubini è un cognome italiano.

Persone 
Angelo Dubini – medico italiano
Antonio Dubini – calciatore italiano
Donatello Dubini – regista e documentarista svizzero
Laura Dubini – giornalista italiana

Pagine correlate 
Villa Busca Dubini – villa situata nel comune di Cornaredo